Découvrir l'ordinaire est un recueil de poèmes écrit par Amar Meriech en 1993.

Extraits 
Pseudo-sens
« me voilà ... solitaire jaillissant à l’instant 
déployant un cœur de deux bras pour étreindre le monde 
j’accordais mon “ imzad ” et je chantai : 
félicité au muet.... 
félicité à l’aveugle... 
rien n’est digne de toi ,
je n’ai fait qu’essayer exclusivement. »

La Chimère de l’idée
« Le monde n’est pas une nouveauté 
Mais antiquité à l’instar de l’exégèse...
Et donc... jadis ne me concerne guère. 

Précocement fébrile, déjà avant mon arrivée 
Je trébuchais sans cesse dans ma galopade Vers toi 
Craignant fort que le temps ne me devance. 
Mortifié, je le fus cruellement. 
Ô gargantuesque avidité !... 
En quête de toi 
Je scrutais 
Inquisiteur le lointain... 
Toi, alors, tu siégeais en mon cœur. 

À cet instant seulement 
Je saisissais le dénuement des peintres 
Qui s’exilèrent dans les couleurs 
Sans parvenir... 
La chimère de l’idée éparpillant leur sagesse 

Je n’ai nul besoin du temps 
Et si je te fais don de toute ma possession 
Comblé je resterai 
Étant si prospère par l’ineffable orgueil de ton nom. »

Poésie algérienne
Recueil de poèmes en arabe